Медве́девское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Тёмкинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Власово.

Главой поселения и Главой администрации является Васильева Ольга Ивановна

Географические данные 
 Расположение: юго-западная  часть Тёмкинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с  Кикинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Селенским сельским поселением 
 на востоке — с  Тёмкинским сельским поселением 
 на юго-западе и юге — с Вязищенским сельским поселением
 на западе — с  Угранским районом

 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Вязьма — Тёмкино.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма-Калуга, станций нет.
 Крупная река: Угра.

История 
Образовано законом от 1 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 28 июня 2017 года в Медведевское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Вязищенского и Кикинского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 52 населённых пункта:

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Тёмкинского района
Муниципальные образования Тёмкинского района